Die 64. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 21. bis zum 28. April 2019 auf dem Messegelände Hungexpo im ungarischen Budapest statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Teilnehmer 
Jeder Verband durfte zwei gemischte Doppel und (pro Geschlecht) zwei Doppel und drei Einzelspieler melden. Einen weiteren Einzelstartplatz pro Verband gab es für einen Spieler, der sich in der Weltrangliste unter den besten 100 befand, einen weiteren für einen Top 20-Spieler, sodass im Einzel maximal fünf Spieler pro Verband starten durften. Ausschlaggebend war die Weltrangliste vom Januar 2019. Im Einzel und Doppel durften unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt. Entsendete ein Verband einen Spieler in ein gemischtnationales Doppel, verbrauchte dieser dennoch einen ganzen der zwei Doppel-Startplätze des Verbands.

Gastgeber Ungarn durfte unabhängig von der Weltrangliste jeweils drei Doppel, drei gemischte Doppel und sechs Einzelspieler melden.

Ergebnisse

Medaillen

Abschneiden der Deutschen 
Die einzige Medaille holten Patrick Franziska/Petrissa Solja im Mixed. Sie unterlagen im Halbfinale dem japanischen Paar Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa.

Pech hatte Timo Boll, der sich in ausgezeichneter Form präsentierte. Im Einzel erreichte er das Achtelfinale. Das Doppel mit Patrick Franziska zog ins Viertelfinale ein. Ein plötzlicher Fieberbefall zwang Timo Boll aber, aus beiden Wettbewerben kampflos auszusteigen.

Patrick Franziska kam im Einzel bis in die dritte Runde. Dimitrij Ovtcharov schied im Einzel in der dritten Runde aus. Am Doppel- und Mixedwettbewerb nahm er nicht teil.

Dang Qiu nahm erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. Im Einzel und auch im Doppel mit Bastian Steger scheiterte er bereits in der ersten Runde. Im Mixed mit Nina Mittelham erreichte er die zweite Runde.

Auch Bastian Steger verlor im Einzel in der ersten Runde. Am Mixed nahm er nicht teil.

Bei den Damen waren mit Amelie und Petrissa Solja zwei Schwestern am Start, die allerdings für unterschiedliche Nationen antraten: Amelie für Österreich und Petrissa für Deutschland.

Petrissa Solja kam im Einzel in Runde zwei, im Mixed mit Patrick Franziska gewann sie die Bronzemedaille. Für den Doppelwettbewerb war sie nicht gemeldet.

Sabine Winter schied im Einzel in der ersten und im Doppel mit Chantal Mantz im Achtelfinale aus. Am Mixed nahm sie nicht teil. Chantal Mantz trat nur im Doppelwettbewerb an.

Nina Mittelham überstand sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Kristin Lang als auch im Mixed mit Dang Qiu die erste Runde.

Kristin Lang verlor im Einzel bereits in der ersten Runde und im Doppel mit Nina Mittelham in Runde zwei. Dem Mixed blieb sie fern.

Herreneinzel

Viertelfinale bis Finale

Erste Runde bis Achtelfinale

Dameneinzel

Viertelfinale bis Finale

Erste Runde bis Achtelfinale

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed-Doppel

Weblinks 
 Die WM auf der Seite der ITTF (abgerufen am 11. August 2018)

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2019/5 Seite 8 -34

2019
Tischtennisveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Budapest
Tischtenniswettbewerb in Ungarn